Oslo steht für:

 Oslo, norwegische Kommune und Hauptstadt
 Oslo (Band), kalifornische Rockband
 Oslo (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2021
 Oslo (Tettsted), Stadtgebiet der norwegischen Hauptstadt Oslo
 Oslo, Betreibergesellschaft der Ouigo Train Classique in Frankreich

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oslo (Florida)
 Oslo (Minnesota)